Lobach est un patronyme porté notamment par :

 Anastasia Lobach (1987-), handballeuse internationale biélorusse ;
 Otto Lobach (1825-1881), propriétaire terrien et député du Reichstag.